Holwell – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Holwell – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Holwell – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Holwell – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Holwell – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)